MSH – Melanotropina, hormon melanotropowy
 MSH – powłoka systemowa Microsoft Shell, obecnie jako Microsoft PowerShell